As Tradições Wiccanas são as diversas teorias, práticas e filosofias das variações antropológicas de culto. Cada tradição tem sua própria estrutura, filosofia, concepções, ritos e mitos próprios que são transmitidos iniciáticamente. Dentro da Wicca, há muitas tradições e caminhos no que concerne à forma de cultuar os Deuses, onde cada um desses é significativo e viável para seus praticantes. A tradição a se seguir é uma escolha individual que deve ser feita com base na afinidade com o panteão a ser cultuado e principalmente com a sensação de familiaridade que ela te passa.

As entidades que praticam essas tradições são chamadas Covens que são unidades de ensinamentos sacerdotais, onde cada qual ali presente, está sendo preparado para se tornar mais um Sacerdote e dar início a seu próprio Coven. Outras unidades Wiccanas conhecidas, os Groves/Famílias/Clãs que são o conjunto de Covens oriundos de um Coven Original, de onde todos os sacerdotes das demais filiais provieram. E os círculos que são entidades estabelecidas, não hierarquizadas, onde são dados cursos livres e onde muitas vezes são celebrados rituais abertos ao público.

Tradições da Wicca
Wicca